Меса дел Таскате има више значења:

 Меса дел Таскате, Ел Таскате (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Таскате (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику